Archipsocus är ett släkte av insekter. Archipsocus ingår i familjen Archipsocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stövsländor
Archipsocus